Тарасовка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 24 человека. Почтовый индекс — 27345. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520581503.

Местный совет 
27345, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Букварка, ул. 70-летия Октября, 8

Ссылки 
 Тарасовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)